

Aziende 
 Elva – società produttrice di energia elettrica italiana attiva tra il 1907 e il 1955
 Elva Cars – costruttore britannico di autovetture attivo tra il 1955 e il 1961
 Voiturettes Elva – costruttore francese di autovetture attivo nel 1907

Musica 
 Elva – album del gruppo musicale statunitense Unwritten Law (2002)
 Elva kvinnor i ett hus – album della cantante svedese Agnetha Fältskog (1975)
 Miss Elva – album della cantante taiwanse Elva Hsiao (2010)

Geografia

Canada 
 Elva – area non incorporata presso Arthur (Manitoba)

Estonia 
 Elva – città nella contea di Tartumaa
 Elva – fiume affluente dell'Emajõgi

Italia 
 Elva – comune nella provincia di Cuneo (Piemonte)
 Pelvo d'Elva – montagna delle Alpi Cozie presso Elva
 Serre di Val d'Elva – frazione di Elva

Stati Uniti 
 Elva – area non incorporata nella contea di DeKalb (Illinois)

Altro 
 Elva – forma femminile danese e svedese del nome proprio di persona Alf
 Elva – personaggio del Ciclo dell'Eredità di Christopher Paolini
 Football Club Elva Jalgpalliklubi o FC Elva – squadra di calcio di Elva (Estonia)

Pagine correlate 
Helva

Altri progetti